Nationwide peut faire référence à :
 Nationwide Building Society, un groupe mutualiste financier (building society) britannique.
 Nationwide Mutual Insurance Company, une société d'assurance américaine.
 NASCAR Nationwide Series, deuxième division de course automobile NASCAR, sponsorisé par les assurances Nationwide Mutual.
 Nationwide, une émission d’information britannique, diffusée entre 1969 et 1983.
 Nationwide, une émission culturelle irlandaise, diffusée à partir de 2000.